Грациа́нский — русская семинаристская фамилия (от  — любезный). Известные носители:

 Грацианский, Алексей Николаевич (1905—1987) — советский лётчик-испытатель, конструктор, Герой Советского Союза (1957).
 Грацианский, Михаил Вячеславович — российский историк-византинист
 

 Александр Яковлевич Грацианский — герой романа «Русский лес» Л. М. Леонова

 Грацианская
 Грацианская, Наталья Николаевна (род. 1928) — историк, этнограф (этнография чехов и словаков), ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН.
 Грацианская, Нина Осиповна (1904-1990) — поэтесса, библиограф, автор воспоминаний о Сергее Есенине

См. также 
 Грацианов

Примечания